

Patronyme 
Abderrahim (en ) est un patronyme notamment porté par :
 Mouni Abderrahim (1985-), une joueuse de volley-ball algérienne ;
 Souad Abderrahim (1964-), une femme politique tunisienne, maire de Tunis ;
 Yasmine Abderrahim (1999-), une joueuse de volley-ball algérienne.

Prénom 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom